KAL steht für:
 Knappschaftsausgleichsleistung
 Kaltag Airport (IATA-Code), Flughafen von Kaltag, Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska
 Korean Air (ICAO-Code), südkoreanische Fluggesellschaft

Kal steht für:
 Kal (Hrastnik), Dorf bei Hrastnik, Slowenien 
 Kal (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Kehlen, Kreis Angerburg, Ostpreußen

Kal ist der Name folgender Personen:
 Kal So-won (* 2006), südkoreanische Kinderdarstellerin
 Miraç Kal (* 1987), türkischer Radrennfahrer

Kal. steht für:
 Kaliber, Maß für den Durchmesser von Projektilen bei Schusswaffen
 Kaliber (Uhr), Baureihe oder Durchmesser eines Uhrwerkes

kal steht für:
 Kalaallisut (Grönländische Sprache; ISO-639-3-Code), Dialekte der Inuit-Sprachen innerhalb von Inuktitut, der ostkanadischen Dialektgruppe der Eskimosprachen

Siehe auch:
 Cal
 Qal
 Kall (Begriffsklärung)
 Kaal
 Kahl

Abkürzung